Olga Lugo puede referirse a las siguientes personas:

 Olga Lugo Guardia, luchadora olímpica venezolana;
 Olga Lugo (yudoca), yudoca venezolana.